Louth ist der Name mehrerer Orte:

 Louth (New South Wales) in Australien
 Louth (South Australia) in Australien
 Louth (Lincolnshire) in England
 Louth (Irland) (in der Grafschaft Louth, Irland)
 Louth (Ontario) in Kanada

und der Grafschaft
 County Louth in Irland

Louth ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Louth (* 1944), britischer Patristiker

Siehe auch:
 Baron Louth, erblicher Adelstitel in der Peerage of Ireland